Obora (638 m n.p.m.; często również: Obłaziec) – prawie całkowicie zalesiona góra w paśmie Równicy w Beskidzie Śląskim.

Obora jest ostatnim wzniesieniem w bocznym grzbiecie Kamiennego – Tokarni – Bukowej, ograniczającym od południa dolinę Dobki. Jej stoki opadają bardzo stromo ku dolinie Wisły na wysokości przystanku kolejowego Wisła Obłaziec. Stąd pochodzi druga używana nazwa góry (Obłaziec): idący doliną Wisły podróżny musiał ją uciążliwie obchodzić (obłazić właśnie...).

Polskie szczyty Beskidu Śląskiego